Империя — государство, во главе которого стоит монарх, имеющий титул «император».
 Империя — тип государственного устройства.
 Империя — государство, имеющее обширные колониальные владения (например: Британская империя), или большое многонациональное образование, управляемое из одного центра — например: Османская империя, Византийская империя, Российская империя.
 Империя зла — литературное выражение, ставшее политическим клише, благодаря президенту США Рональду Рейгану и американским консервативным политическим кругам.
 Империя (деловой комплекс) — название делового комплекса и одной из башен Москва-Сити.
 «Империя» — Пензенский регбийный клуб.
 Империя — один из способов деления в биологии всех живых организмов на 2 империи: империи клеточных организмов и неклеточных (вирусов и прионов).

Топоним 
 Империя — провинция в Италии.
 Империя — город в Италии.

В искусстве 
 Империя (кинопремия)
  () — США
 Империя (телесериал, 2012) — Испания
 Империя (телесериал, 2014) — Бразилия
 Империя (телесериал), 2015 — США
 Империя (Звёздные войны)
 Империя (группа) — российская музыкальная группа, основанная в Екатеринбурге.
 Imperia — голландская симфо-метал-группа.
 Империя превыше всего — дилогия Ника Перумова.
 Империя — фильм Энди Уорхола 1964 года.
 Империя — фильм 2002 года.
 Empire of the Sun (группа) — австралийская электропоп-группа.
 Империя страсти
 Империя наносит ответный удар
 Империя чувств
 Внутренняя империя (фильм)
 Исчезнувшая империя
 Российская империя. Проект Леонида Парфёнова

См. также 

 Император (значения)
 Империал
 Империя солнца
 Империя-Фарма